A prova do dual moguls masculino do Campeonato Mundial de Esqui Estilo Livre de 2013 foi disputada entre os dias 7 e 8 de março em Voss na Noruega. Participaram 51 atletas de 18 nacionalidades.

Medalhistas

Resultados

Qualificação
51 esquiadores participaram do processo qualificatório. Os 16 melhores avançaram para a fase eliminatória.

Eliminatória 
Os 16 melhores qualificados participaram da fase eliminatória no dia 8 de março.

Ligações externas 
	
 Site da Federação Internacional de Esqui

	
Campeonato Mundial de Esqui Estilo Livre de 2013